Третьяковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Третьяково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2213 человек, в том числе 1024 мужчины и 1189 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2144 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 посёлок Крючки,
 село Михайловка,
 посёлок Первомайский,
 станция Третьяково.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края